Rugby-Weltmeisterschaft steht für:

 7er-Rugby-Weltmeisterschaft
 Rugby-Junioren-Weltmeisterschaft
 Rugby-League-Weltmeisterschaft
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen